Pilot se užívá v těchto významech:
 pilot – člověk řídící letadlo, nebo nějaký rychlý stroj
 autopilot – automat vykonávající tutéž činnost
 Pilot (odrůda jablek) – odrůda zimních jablek
 pilot (časopis) – letecký časopis vydávanný LAA ČR
 pilotní díl seriálu, např.:
 Pilot (Glee)
 Pilot (Jak jsem poznal vaši matku)
 Pilot (Rick a Morty)
 Pilot (Smash)
 Pilot (Teorie velkého třesku)
 Pilot (Zlatá sedmdesátá)

 příjmení osob
 Louis Pilot – lucemburský fotbalista

 podobné
 pilota – podpěra stavby, zaražená do země

Externí odkazy